Miejscowości w USA:
 Malden – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Bureau
 Malden – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Middlesex
 Malden – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Dunklin
 Malden – miejscowość w stanie Waszyngton, w hrabstwie Whitman

Inne:
 Malden – miasto w Holandii, w prowincji Geldria
 Malden – wyspa na Oceanie Spokojnym, należąca do Kiribati.